Дивья:

 Дивья — пещера на западном склоне Северного Урала в Пермском крае.
 Дивья — посёлок сельского типа в Пермском крае.